Il doppio dell'East West Bank Classic 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Gigi Fernández e Nataša Zvereva erano le detentrici del titolo, ma solo la Zvereva ha partecipato in coppia con Lindsay Davenport.

La Davemport e la Zvereva hanno battuto in finale 6–1, 6–4 Amy Frazier e Kimberly Po.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Lindsay Davenport /  Nataša Zvereva (campionesse)
 Larisa Neiland /  Nathalie Tauziat (secondo turno)
 Elizabeth Smylie /  Linda Wild (secondo turno)
 Amanda Coetzer /  Lori McNeil (secondo turno)

 Kristie Boogert /  Irina Spîrlea (secondo turno) 
 Yayuk Basuki /  Caroline Vis (secondo turno) 
 Katrina Adams /  Zina Garrison-Jackson (quarti di finale) 
 Alexia Dechaume-Balleret /  Sandrine Testud (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

East West Bank Classic 1996